Saint-Mard puede referirse a: 

 Saint-Mard, comuna francesa situada en Aisne.
 Saint-Mard, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Saint-Mard, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Saint-Mard, comuna francesa situada en Sena y Marne.
 Saint-Mard, comuna francesa situada en Somme.